Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Billie Jean King (semifinali)

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Ann Kiyomura (primo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Betty Stöve (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1979